Karl Lessing ist der Name folgender Personen:

* Karl Lessing (Philologe) (1853–1917), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer 
 Karl Friedrich Lessing (1808–1880), deutscher Maler, siehe Carl Friedrich Lessing 
 Karl Gotthelf Lessing (1740–1812), deutscher Schriftsteller und Dramatiker
 Karl Theodor Richard Lessing (1872–1933), siehe Theodor Lessing

Siehe auch:
 Carl Lessing